Leonid Il'ič Brežnev – politico sovietico, segretario generale del Partito comunista dell'Unione Sovietica dal 1964 al 1982
 Dottrina Brežnev – dottrina riguardante la politica estera sovietica introdotta da Leonid Brežnev
 Brežnev – dal 1982 al 1988 denominazione della città di Naberežnye Čelny